Antônio de Castro Mayer. (Campinas, Estado de São Paulo 20 de junio de 1904 - Río de Janeiro, 26 de abril de 1991). Fue un obispo católico brasileño.

Biografía 

Nació en una familia católica e ingresó en el Seminario Menor del Buen Jesús de Pirapora a los doce años. En 1922, empezó los estudios en el seminario mayor de São Paulo y, debido a su excelente rendimiento, es enviado a Roma para completar su carrera eclesiástica en la Universidad Gregoriana.

Según el Motu Proprio Ecclesia Dei fue excomulgado por participar en las consagraciones episcopales de Écône en 1988, junto con Marcel Lefebvre, sin permiso pontificio.

Referencias

Enlaces externos 
Catholic Hierachy
 

Fraternidad Sacerdotal San Pío X
Teólogos católicos
Obispos de Brasil
Padres Conciliares en el Concilio Vaticano II
Nacidos en Campinas
Obispos católicos del siglo XX
Cœtus Internationalis Patrum